Улица Сергея Довлатова (проезд Сергея Довлатова; ) — перекрёсток в районе Форест-Хилс боро Куинс в городе Нью-Йорке в США. Перекрёсток назван в честь русского писателя-эмигранта третьей волны Сергея Довлатова, жившего в этом городе.

История 
Перекрёсток образован 63-м проездом () и 108-й улицей . Торжественная церемония присвоения имени была проведена 7 сентября 2014 года.

Власти города приняли решение о наименовании в ответ на петицию поклонников писателя, живущих в США. На сайте change.org было собрано 17 тысяч подписей, тогда как всего необходимо было собрать 20 тысяч. В июне 2014 года, не дожидаясь сбора необходимого числа подписей, городской совет Нью-Йорка рассмотрел и одобрил законопроект. Решение было утверждено мэром города Биллом де Блазио.

В этом районе писатель прожил более 10 лет после эмиграции из СССР.

Одновременно с названием перекрёстка была открыта именная табличка на доме, который находится рядом и в котором семья Довлатовых снимала квартиру. Сейчас там продолжают жить его жена Елена и дочь Екатерина.

Примечания

Ссылки 
 В Нью-Йорке может появиться улица имени Сергея Довлатова, 9 декабря 2013
 В Нью-Йорке появилась улица Сергея Довлатова, 8 сентября 2014

Сергей Довлатов
Улицы Куинса